est une expression anglaise signifiant « danse des morts ». Elle peut faire référence à :

 , film de zombie américain de , sorti en 2008 ;
 , roman de Christie Golden, publié en 1992 ;
 , titre original de La Danse des Morts,  de la 1 saison de Les Maîtres de l'horreur (Masters of Horror) ;
 , titre original de Danse de mort,  de la 1 saison de Le Prisonnier (The Prisoner).

Voir aussi